Na lógica correspondente condicional é uma declaração cujo principal conectivo é o símbolo da implicação, cujo antecedente é a conjunção das premissas ou um argumento e cujo consequente é a conclusão do contrário. Um argumento é válido se, e somente o seu correspondente condicional é uma verdade necessária.

Exemplo 

Se um argumento A forem os de forma 

Ou P ou Q, 
Não P 
Portanto Q 
Então, seu correspondente condicional C seria: 

((PQ) ^ ¬ P) Q 

e A é válida se e somente se C é uma verdade necessária. 

Se C é uma verdade necessária, então ¬ C acarreta O Falso. Daqui resulta que nenhum argumento A é válida se e somente se a negação da sua correspondente condicional leva a uma contradição.

Lógica